Juniors puede hacer referencia a:

 Juniors (movimiento cristiano juvenil).

Además, puede referirse a cualquiera de los siguientes equipos de fútbol:

 Asociación Atlética Argentinos Juniors, de Argentina.
 Boca Juniors de Cali, de Colombia.
 Chacarita Juniors SC, de El Salvador.
 Club Atlético Boca Juniors, de Argentina.
 Club Atlético Chacarita Juniors, de Argentina.
 Club Deportivo Boca Juniors, de Perú.
 Club Deportivo Independiente Juniors, de Ecuador.
 Rampla Juniors Fútbol Club, de Uruguay.
 Sport Chavelines Juniors, de Perú.